The Dominion Northern Ontario Mens Provincial Championships 2013, turniej wyłaniający mistrzów Northern Ontario mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 6-10 lutego 2013 w Nipigon, na lodowisku Nipigon Arena.

W zawodach brało udział 9 drużyn grających Round Robin. Zmniejszono liczbę zespołów w porównaniu z wcześniejszą edycją, zmieniono również zasady rozgrywania fazy play-off. Zespół Brada Jacobsa obronił tytuły mistrzowskie w finale pokonując 6:5 Robbiego Gordona. Reprezentacja Northern Ontario na Tim Hortons Brier 2013 zajęła pierwsze miejsce, w finale triumfowała wynikiem 11:4 nad ekipą Jeffa Stoughtona z Manitoby.



Kwalifikacje 

Turnieje kwalifikacyjne rozegrano między 11 a 13 stycznia 2013. Dodatkowe rundy challenge’owe miały miejsce 19 stycznia (East) i 26-27 stycznia (West).

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 lutego 2013; 14:30

Sesja 2. 
6 lutego 2013; 19:30

Sesja 3. 
7 lutego 2013; 9:30

Sesja 4. 
7 lutego 2013; 14:30

Sesja 5. 
7 lutego 2013; 19:30

Sesja 6. 
8 lutego 2013; 9:30

Sesja 7. 
8 lutego 2013; 14:30

Sesja 8. 
8 lutego 2013; 19:30

Sesja 9. 
9 lutego 2013; 9:00

Tie-breaker 
9 lutego 2013; 14:30

Play-off

Półfinał 
9 lutego 2013; 19:30

Finał 
10 lutego 2013; 9:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 The Dominion Northern Ontario Men's Curling Championship 2013 w serwisie playdowns.com 

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie